Олена Савівна Плахотна (, село П'ятківка, Бершадського району Вінницької області — , село П'ятківка, Бершадського району Вінницької області) — робітниця Очхамурського радгоспу імені Сталіна Міністерства сільського господарства СРСР Кобулетського району Аджарської АРСР. Герой Соціалістичної Праці (27.07.1951).

Біографія

Примітки